Тушин () — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Тушин, Григорий Иванович (монах Гурий; 1452 или 1455—1526) — монах Кирилло-Белозерского монастыря, ученик преподобного Нила Сорского, книжник, переписчик книг.

Топонимы 
 Тушин — город в Польше, входит в Восточно-Лодзинский повят Лодзинского воеводства.
 Тушин (гмина) — гмина (волость) в Польше, входит в Восточно-Лодзинский повят Лодзинского воеводства.